Хамид, Абдул:* Хамид, Абдул (1927—2019) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1960 года.
 Хамид, Абдул (род. 1942) — пакистанский хоккеист на траве, серебряный призёр Олимпийских игр 1964 года.